Bill Shepherd, (William Leroy Shepherd) un running back américain (1911 – 1967).
 Bill Shepherd, (Bill "Billy" L. Shepherd, Jr.) un entraineur américain de basket-ball (1949 -).
 Bill Shepherd, (William Shepherd) un arrangeur et chef d'orchestre britannique (1927 – 1988).